България участва на зимните олимпийски игри в Осло през 1952 година, като това е третата зимна олимпиада, на която страната взима участие.

Ски алпийски дисциплини 
Мъже

Ски бягане 
Мъже

Мъже 4 × 10 км щафета

Източници 
 
 Olympic Winter Games 1952, full results by sports-reference.com 

България на зимните олимпийски игри